Табола — название географических объектов.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Табола — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Табола — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Реки в России 
 Сухая Табола (Табола) — река в Тульской и Рязанской областях, приток реки Мокрая Табола.
 Мокрая Табола — река в Тульской и Рязанской областях, приток реки Дон.